KNK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kakhonak (Alaska) (Stati Uniti)